Jméno a příjmení Václav Nosek má více nositelů:

 Václav Nosek (1892–1955) – český komunistický politik, ministr vnitra
 Václav Nosek (politik KDU-ČSL) (* 1951) – český politik KDU-ČSL, bývalý starosta města Jablonec nad Jizerou
 Václav Nosek (operní dirigent) (1921–2000) – český operní dirigent a dramaturg
 Václav Nosek-Windy (1943–2019) – český skaut, skautský činovník a spisovatel